Артур Уильям Мэтью Карни () — американский актёр кино, телевидения и радио. Обладатель премии «Оскар» за главную роль в фильме «Гарри и Тонто».

Биография 
Арт Карни был младшим из шести сыновей в католической семье ирландского происхождения. Во время Второй мировой войны служил в пехоте. Был ранен шрапнелью в ногу во время битвы за Нормандию, из-за чего хромал всю оставшуюся жизнь.

Был трижды женат, от первой жены родились трое детей.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Киноактёры США